Sanriku bezeichnet:
 einen Sammelbegriff für die japanischen Provinzen Rikuzen, Rikuchū und Rikuō
 Sanriku-Küste, ein Küstengebiet in Nordjapan
 Sanriku (Iwate), eine ehemalige japanische Gemeinde in der Präfektur Iwate (eingemeindet nach Ōfunato)